Les Éditions Traditionnelles sont une maison d'édition française. Fondée par Henri Chacornac en 1884, elle fut le lieu de publication privilégiée, pendant de nombreuses années, des articles de René Guénon et de ses collaborateurs, articles publiés dans une revue spéciale de cette maison d'édition: Études Traditionnelles. Elle changea d'orientation éditoriale au cours des années 1990, et, au début des années 2000, elle abandonna son local sur le front de la Seine pour un autre, situé près de la Faculté des Sciences de Jussieu (Paris-6), qu'elle finira par quitter assez vite. Aujourd'hui, son catalogue n'est plus accessible que par internet.

Quelques-uns de ses auteurs publiés 
 René Guénon
 Michel Vâlsan
 Charles-André Gilis
 Luc Benoist
 Ananda Coomaraswamy...

Notes et références

Liens externes 
 

 liste complète des auteurs édités par les Éditions traditionnelles.

Maison d'édition ayant son siège à Paris
Ésotérisme
Entreprise française disparue